Akak est le nom de plusieurs villages camerounais :
 Akak, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune d'Awaé ;
 Akak, un village de la Région du Sud au Cameroun, dans la commune de Campo ;
 Akak, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Djoum ;
 Akak, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Dzeng ;
 Akak, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Ngomedzap ;
 Akak, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune d'Elig-Mfomo ;
 Akak, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune d'Endom ;
 Akak, un village de la Région du Sud au Cameroun, dans la commune de Sangmélima ;
 Akak, une localité de la Région du Sud-Ouest au Cameroun, rattachée administrativement à la commune d'Eyumodjock.

Voir aussi 
 Akak I, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Soa
 Akak II, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Soa
 Akak-Esatolo, un village de la Région du Sud au Cameroun, dans la commune d'Ebolowa I